Ruppiner Kreisbahn steht für:
 eine Bahngesellschaft in Preußen, die 1913 in die Ruppiner Eisenbahn überging 
 die von ihr betriebene Bahnstrecke Neustadt–Herzberg